

Cinema
Boy Meets Girl – film del 1938 diretto da Lloyd Bacon
Boy Meets Girl – film del 1984
Boy Meets Girl – film del 1994
Boy Meets Girl – film del 1998
Boy Meets Girl – film del 2014 diretto da Eric Schaeffer

Musica
Boy Meets Girl – album degli Stroke 9
Boy Meets Girl – album di Sammy Davis, Jr. e Carmen McRae del 1957
Boy Meets Girl – gruppo musicale attivo dal 1982
Boy Meets Girl – album dei Boy Meets Girl

Televisione
Boy Meets Girl – serie televisiva britannica trasmessa dal 1967 al 1969 sulla BBC
Boy Meets Girl – film per la televisione del 1993 trasmesso sulla NBC
Boy Meets Girl – miniserie televisiva britannica trasmessa nel 2009